Натуральне число 393
 393 рік до нашої ери
 393 рік нашої ери